Natuurbeeld of natuurvisie: het referentiekader, dat bepaalt hoe iemand tegen natuur aankijkt.
 Klassieke natuurbeschermingsvisie of arcadische natuurvisie: natuurvisie, die uitgaat van een harmonische relatie tussen mens en natuur.
 Natuurontwikkelingsvisie of wildernisnatuurvisie: natuurvisie, waarin de zelfregulerende natuur centraal staat, onafhankelijk van menselijk handelen.
 Functionele natuurvisie: natuurvisie, waarin de functies die de natuur voor de mens heeft centraal staan.

Natuurbescherming